Военный контингент Чехии в Ираке — подразделение вооружённых сил Чехии, в 2003-2008 гг. принимавшее участие в войне в Ираке.

История 

Военнослужащие Чехии были отправлены в Ирак в 2003 году. Уже в апреле 2003 года в город Басра был отправлен военно-полевой госпиталь (130 человек военно-медицинского персонала), в дальнейшем численность контингента была увеличена до 300 военнослужащих, которые находились в составе многонациональной дивизии "Юго-Восток" под британским командованием, занимались тыловым обеспечением коалиционных войск и охраной объектов.

14 августа 2004 года Североатлантический совет НАТО начал операцию «NATO Training Mission-Iraq», в соответствии с которой Чехия отправила в Ирак 5 военных инструкторов, а также обучила на территории Чехии 100 сотрудников иракской военной полиции.

В декабре 2008 года военнослужащие Чехии были выведены из Ирака.

15 декабря 2011 года США объявили о победе и официальном завершении Иракской войны, однако боевые действия в стране продолжались.

В 2017 году Чехия вновь отправила военнослужащих в Ирак. В июне 2018 года парламент Чехии утвердил решение о увеличении численности войск в Ираке. По состоянию на 1 сентября 2020 года в Ираке находилось 40 военнослужащих Чехии (13 специалистов обучали военнослужащих Ирака действиям в случае применения химического оружия, 24 военных полицейских Чехии обучали иракских полицейских на базе "Dublin" в Багдаде и две группы из военнослужащих сил быстрого реагирования обеспечивали охрану дипломатических представительств - посольства Чехии в "зелёной зоне" Багдада и консульства в городе Эрбиль). При этом правительство Чехии сообщило, что участие Чехии в операции в Ираке будет продолжено.

Результаты 

Потери военного контингента Чехии в Ираке составили 1 военнослужащего погибшим и не менее 5 ранеными.

В перечисленные выше потери не включены потери «» сил коалиции (сотрудники иностранных частных военных и охранных компаний, компаний по разминированию, операторы авиатехники, а также иной гражданский персонал, действующий в Ираке с разрешения и в интересах стран коалиции):
 по данным из открытых источников, в числе потерь «контрактников» международной коалиции в Ираке - по меньшей мере 1 убитый и 2 раненых контрактника

В перечисленные выше потери не включены сведения о финансовых расходах на участие в войне, потерях в технике, вооружении и ином военном имуществе.
 помимо прямых военных расходов, Чехия предоставляла военную и иную помощь Ираку. По программе военной помощи правительство Чехии несколько раз отправляло вооружённым силам и полиции Ирака признанное избыточным имущество вооружённых сил страны: в октябре 2005 года были отправлены 1500 автоматов vz.58, 50 пулемётов и 1500 комплектов униформы общей стоимостью 1 млн. крон; в 2015 году - дополнительное количество военного имущества. В январе 2016 года были отправлены ещё  и 7,2 млн. патронов общей стоимостью .

Примечания 

Вооружённые силы Чехии
Международные коалиционные силы в Ираке